Als Ereignisraum wird bezeichnet:
 Ein Mengensystem in der Stochastik, siehe Ereignissystem
 Ein Tupel aus einer Grundmenge und einem Mengensystem in der Stochastik, siehe Messraum (Mathematik)
Ereignisraum (Mechanik)